
Molekulska formula -{C21H26N2O3}- se može odnositi na:

 Korinantin
 Rauvolscin
 Vinkamin
 Johimbin